Wah – città del Pakistan
Wah – effetto musicale

Codici 
 WAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wahpeton (Stati Uniti)